Krvavica ali Krvavice so lahko:

 Krvavica - klobasa iz krvi in ješprenove kaše
 Krvavice - partizanska bolnišnica
 Krvavica (909 m) - skalni vrh v Spodnji Savinjski dolini
 Krvavica, Baška Voda (Hrvaška)
 Krvavica, Kruševac (Srbija)